

Codici 
 AME – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alto Molocue (Mozambico)
 ame – codice ISO 639-3 della lingua yanesha'

Geologia 
  AME – Sintema di Piano d'Amendola – nel comune di Manfredonia, in provincia di Foggia, sintema stratigrafico della Puglia

Massoneria 
 AME – Alleanza Massonica Europea

Mineralogia 
 Ame – abbreviazione di amesite

Musica 
 Âme  – progetto tedesco specializzato in musica elettronica

Zoologia 
 AME – Anterior Median Eyes: occhi mediani anteriori di un ragno.

Note